Котел — інша назва казана.
 Котел — у гірництві розширена частина свердловини, шпура
 Котел — комплекс пристроїв для передачі теплоносію енергії від спалюваного палива.
 Котел паровий — установка, призначена для генерації насиченої або перегрітої пари, а також для підігріву води.
 Котел — територія з наявними на ній військовими з'єднаннями, лінія фронту навколо якої замкнута противником, що означає повне оточення цих військ, потрапляння їх у кільце ворожих військ («потрапити в котел» — потрапити в (повне) оточення). Звичайно застосовується щодо великих військових з'єднань (див. «Вяземський котел», «Київський котел», «Уманський котел» тощо).

Котел — місто, Сливенська область
 Котел — община, Сливенська область

Котел — гора на Середньому Уралі
 Котел — річка в Бєлгородській області, притока Оскола
 Котел — річка в Пензенській області, притока Вада
 Котел — село, Вадінський район, Пензенська область
 Котел — залізнична станція в Старому Осколі

Котел (Великий Котел) — гора у Карпатах

Див. також 
 Котельня
 Котловина
 Котельники
 Котелевка
 Котелок (значення)